WTA Тур 2011 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2011 году он включал:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 21 турнир в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Стамбуле, Турция);
 32 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура на Бали, Индонезия);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2011 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2011 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier;ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.  Серебристым — запасные на турнире в Стамбуле. 

* — Все обязательные турниры в рейтинге учитываются как сыгранные.* — В скобках указано фактическое количество сыгранных турниров (неофициальные данные).

Первые ракетки 2011 года

Дебютные титулы 
  Альберта Брианти — Фес
  Полона Херцог — Бостад
  Ксения Первак — Ташкент
  Барбора Заглавова-Стрыцова — Квебек
  Шанель Схеперс — Гуанчжоу
  Доминика Цибулкова — Москва

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.

Первые ракетки 2011 года

Дебютные титулы 
  Галина Воскобоева — Куала-Лумпур
  Сабина Лисицки — Штутгарт
  Клара Закопалова — Хертогенбос
  Виталия Дьяченко — Ташкент
  Чжэн Сайсай — Гуанчжоу
  Натали Грандин — Сеул
  Чжан Шуай — Осака

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Дебютные титулы 
  Кейси Деллакква — Париж
  Ивета Бенешова — Лондон
  Мелани Уден — Нью-Йорк

Призовые WTA

Закончили карьеру 
Следующие игроки официально объявили о прекращении карьеры по ходу этого сезона WTA Тура :

Изменения в календаре перед сезоном 2011

Выпали из календаря 
  Polsat Warsaw Open
  Открытый чемпионат Словении
  MPS Group Championships
  Кубок Стамбула
  ECM Prague Open

Вернулись в тур 
  Открытый чемпионат Катара

Новые турниры 
  Кубок Баку
  Открытый чемпионат Брюсселя
  Citi Open
  Открытый чемпионат Техаса по теннису

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2011

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF